5-й Кубок президента Республики Казахстан проходил с 28 апреля по 2 мая 2012 года в Алматы. В турнире принимали участие 8 юношеских команд (игроки не старше 1996 года рождения).

Участники

Формат 
Турнир проводился в два этапа. На первом этапе 8 команд — участниц турнира были разбиты на три группы (А и В), по 4 команды в каждой. Соревнования первого этапа проводились по круговой системе.

На втором этапе команды, занявшие в своих группах 1-е места выходят в финал, а две команды занявшие 2-е места борются за 3-е место.

Стадионы 
Все игры, кроме финала проходили на стадионе «Football Land». Финал прошел на Центральном стадионе

Групповой этап

Группа А

1 Тур

2 Тур

3 Тур

Группа В

1 Тур

2 Тур

3 Тур

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Бомбардиры 

6 голов

  Али Реги

2 гола

  Фахмин Мурадбейли
  Донат Жотер
  Марк Коста
  Лука Зарандия
  Маджид Хуссейни
  Саид Эзатуллахи
  Чаб (1 пен.)
  Рифат Нурмухамет
  Дидар Жалмукан
  Гёкхан Гёксу
  Фуркан Нарин
  Ильяс Розыев
  Арслан Агабаев

1 гол

  Махир Мадатов
  Эльнур Джафаров
  Орбели Амбарцумян
  Алик Аракелян
  Эдуард Авакян
  Микаэл Хашимян
  Арам Саркисян
  Бенче Грабант
  Милан Бёльчфёльди
  Аттила Талабер
  Бартош
  Зураб Малания
  Лашания
  Сасан Джафари
  Али Хазами
  Ислам Иминов
  Руслан Сахибов (1 пен.)
  Мюджахит Чакыр
  Мейлис Хыдыров

2012
Май 2012 года
Европейский футбол в сезоне 2011/2012
Футбол в Казахстане в 2012 году
2012 год в Астане